Willersbach heißen folgende geographische Objekte:

 Willersbach (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Dachau, Bayern
 Willersbach (Gemeinde Neustadtl), Ortsteil der Marktgemeinde Neustadtl an der Donau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

 Willersbach (Zickenbach), Zufluss des Zickenbach bei Gschaidt, Unterschützen und Oberwart an der Grenze Niederösterreich–Burgenland